Irena Sławińska (teatrolog)
 Irena Sławińska (1931–2014)